Haljala (gemeente), een gemeente in de provincie Lääne-Virumaa, Estland
Haljala (plaats), een plaats in de gemeente Haljala